Троя́новский сельсове́т — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения, существовавшее в составе Железногорского района Курской области до 2017 года.

Административным центром было село Трояново.

География 
Располагался на северо-западе Железногорского района. На севере и западе граничил с Дмитровским районом Орловской области, на востоке — со Студенокским сельсоветом, на юге — с Разветьевским сельсоветом.

История 
Образован в первые годы советской власти. По состоянию на 1926 год входил в состав Долбенкинской волости Дмитровского уезда Орловской губернии. С 1928 года в составе Михайловского (ныне Железногорского) района. В 1954 году включил в себя часть территории упразднённого Трубиченского сельсовета. В 1986 году из части территории Трояновского сельсовета был выделен Студенокский сельсовет. 

Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО (в ходе муниципальной реформы 2006 года) муниципальное образование Трояновский сельсовет наделено статусом сельского поселения.

Законом Курской области № 76-ЗКО от 26 октября 2017 года Трояновский сельсовет был присоединён к Студенокскому сельсовету. Как юридическое лицо ликвидирован 31 октября 2018 года.

Населённые пункты 
На момент упразднения в состав Трояновского сельсовета входили 3 населённых пункта:

Население

Главы сельсовета 
 Долгин В. Е. (1930-е)
 Молоков Михаил Андреевич (1930-е)
 Власов Андрей Григорьевич (?—1941, 1943—1950)
 Кашин Иван Никитович (1950—1952)
 Меркушенков (1952—1954)
 Пантюхов Иван Дмитриевич (1954—1961)
 Мазуров М. Н. (1961)
 Исатков Иван Петрович
 Кузнецов Василий Тихонович 
 Козлов Владимир Алексеевич
 Семенец Вячеслав Алексеевич
 Подлесных Вера Владимировна 
 Гуров Константин Константинович (1998 год)
 Санкин Сергей Николаевич (?—2012)
 Дедков Константин Витальевич (2012—2015)
 Титор Светлана Ивановна (2015—2016)
 Груздова Елена Анатольевна (2016—2018)

Примечания

Ссылки 
 Железногорье: историко-краеведческий блог С. А. Сургучева. Село Трояново

Литература 
 

Упразднённые сельсоветы Курской области